Ouled Brahim se poate referi la:
Ouled Brahim, localitate în provincia Bordj Bou Arreridj, Algeria
Ouled Brahim, localitate în provincia Médéa, Algeria
Ouled Brahim, localitate în provincia Saïda, Algeria